În fonetică, consoana africată palatală sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată palatală surdă .

Africată palatală sonoră, Consoană